

Geografia 

 Gorgo al Monticano – comune italiano in provincia di Treviso
 Gorgo – frazione di Cartura – in provincia di Padova
 Gorgo – frazione di San Benedetto Po, in provincia di Mantova
 Gorgo – frazione di Latisana, in provincia di Udine
 Val di Gorgo – valle dell'Appennino modenese
 Gorgo – villaggio del dipartimento di Koupéla in Burkina Faso
 Gola di Gorgo – gola dell'Appennino marchigiano

Persone 
 Gorgo – regina di Sparta
 Gorgo – figlio di Cipselo e fondatore di Ambracia
 Gòrgo – vasaio attico

Altro 
 Gorgo – depressione del terreno occupata da uno specchio d'acqua di piccole dimensioni, di forma ellittica o circolare, formatosi dal movimento vorticoso dell'acqua in conseguenza di una rottura di un argine fluviale a causa di una piena (vedi anche Vortice e Maelström)
 Gorgo – film di Eugène Lourié del 1961
 Gorgo – sommergibile della Regia Marina
 681 Gorgo – asteroide della fascia principale